Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Budapest Grand Prix 2013 nastoupilo třicet jedna hráček. Obhájkyní titulu byla italská světová pětka Sara Erraniová, která se turnaje nezúčastnila, když zvolila účast na paralelně probíhajícím Internazionali Femminili di Palermo.

Soutěž dvouhry vyhrála třetí nasazená Rumunka Simona Halepová, která ve finále zdolala nenasazenou rakouskou tenistku Yvonne Meusburgerovou ve třech sadách . Připsala si tak třetí titul na okruhu WTA Tour během jediného měsíce.

Nasazení hráček 
  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (1. kolo)
  'Simona Halepová (vítězka)
  Annika Becková (čtvrtfinále)
  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Chanelle Scheepersová (semifinále)
  María Teresa Torrová Florová (2. kolo)
  Anna Tatišviliová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2013